Eurhamphaeidae är en familj av kammaneter. Eurhamphaeidae ingår i ordningen Lobata, klassen Tentaculata, fylumet kammaneter och riket djur. I familjen Eurhamphaeidae finns 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Eurhamphaeidae